Fotbollsallsvenskan 2002 spelades 6 april–2 november 2002, och vanns av Djurgårdens IF. Ett uppehåll gjordes under perioden 14 maj–2 juli, i samband med Sveriges deltagande vid Världsmästerskapet i Japan och Sydkorea.

Upplägg
Serien bestod 26 omgångar. Lag 12 fick spela kval mot trean i Superettan för att undvika nedflyttning, medan lag 13 och lag 14 flyttades ner till Superettan 2003. Vinst gav 3 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 2003 

IFK Göteborg till Allsvenskan 2003.

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Publiksiffror 
 Publiksnitt: 10 150 (högsta snittet sedan 1968)

Högsta publiksiffror 
 42 386: IFK Göteborg–Örgryte IS 2–5, Ullevi den 10 september 2002 (högsta publiksiffran sedan 1977)
 37 763: Örgryte IS–IFK Göteborg 2–1, Ullevi den 8 maj 2002
 31 948: AIK–Hammarby IF 2–2, Råsundastadion den 2 maj 2002
 29 423: Djurgårdens IF–AIK 3–4, Råsundastadion den 13 april 2002
 28 334: AIK–Djurgårdens IF 0–3, Råsundastadion den 8 augusti 2002

Publiksnitt per lag 
 16 551: AIK
 14 246: Djurgårdens IF
 13 296: Hammarby IF
 13 058: Malmö FF
 11 417: IFK Göteborg
 10 957: IFK Norrköping
 10 439: Helsingborgs IF
 8 750: Örgryte IS
 8 039: Örebro SK
 7 668: IF Elfsborg
 7 546: Landskrona BoIS
 6 940: Halmstads BK
 6 709: Kalmar FF
 6 476: GIF Sundsvall

Svenska mästarna 
 Tränare: Sören Åkeby och Zoran Lukic

MV = målvakt.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

RSSSF - Sweden 2002

Fotboll i Sverige 2002
2002
Fotbollssäsongen 2002